Drepanaphis är ett släkte av insekter. Drepanaphis ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långrörsbladlöss
Drepanaphis